

Biografia 
A 28 anni, è stato general manager del Consorzio CO.GLTAU., poi nel 1986 amministratore delegato e direttore generale di COSIAC SpA. Dal 1988 al 1997 direttore generale di Bonatti SpA, e quindi di Italstrade SpA e Astaldi SpA. Ha lavorato anche come Amministratore Delegato di Italstrade Regno Unito dal 1999 al 2001, poi è stato consigliere di Torno SpA dal 2001 al 2002, commissario presso il Ministero dell'Interno per gli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza dell'area Enea-Eurex.

Fra le altre aziende in cui ha ricoperto incarichi analoghi, Agitec SpA, Logitech Gestioni, Baldassarini-Tognozzi-Pontello, K.R. Energy S.p.A., nella quale aveva già ricoperto cariche minori.

È stato membro di diverse istituzioni, fra cui il comitato direttivo di IEFE, Istituto per l'Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente presso l'Università Bocconi di Milano, il comitato di gestione del Programma per il Ministero delle Attività Produttive ed il Comitato Internazionale di Fisica Nucleare Management - Euratom, dal 2001 al 2004.

È stato direttore generale di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e di ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e Ambiente.

È stato presidente della U.S. Avellino dal 1991 al 1994 e nella stagione 2003-2004.

Collegamenti esterni